Сен-Севе́-дю-Мутьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Тулузи, 65 км на південь від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 233,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Севе-дю-Мутьє на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Севе-дю-Мутьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Севе-дю-Мутьє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Севе-дю-Мутьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Севе-дю-Мутьє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон